Арбеллара (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Корсика. Департамент коммуны — Южная Корсика. Входит в состав кантона Ольмето. Округ коммуны — Сартен.

Код INSEE коммуны — 2A018.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 133 человека.

Экономика 

В 2007 году среди 80 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 51 были экономически активными, 29 — неактивными (показатель активности — 63,8 %, в 1999 году было 61,1 %). Из 51 активных работали 48 человек (27 мужчин и 21 женщина), безработными были 3 женщины. Среди 29 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 10 — пенсионерами, 16 были неактивными по другим причинам.

В 2008 году в коммуне насчитывалось 57 домохозяйств, в которых проживали 133 человека, медиана доходов составляла 13 332 евро на одного человека.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Южная Корсика